Gluschko (ukrainisch Глушко, in englischer Umschrift Glushko) ist der Familienname folgender Personen:
 Julia Glushko (* 1990), israelische Tennisspielerin
 Lina Glushko (* 2000), israelische Tennisspielerin
 Sergei Gluschko (* 1970), russischer Schauspieler, Sänger und ehemaliger Stripper
 Walentin Petrowitsch Gluschko (1908–1989), russischer Raumfahrtingenieur

Glushko steht für:
 Glushko (Mondkrater), benannt nach Walentin Petrowitsch Gluschko
 (6357) Glushko, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gluschkow